Akinnguarput bezeichnet:
 Akinnguarput (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Akinnguarput (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland